Канемо - назва кількох державних і адміністративних утворень в Африці:
 Канем - ранньосередньовічна держава в Африці
 Адміністративні одиниці Республіки Чад:
 Канем - один із сучасних адміністративних регіонів;
 Канем - один з двох департаментів регіону Канем;
 Канем - одна з префектур з розподілу, який діяв до 2002 року.